Pianeta – in astronomia, corpo celeste di forma sferica che orbita attorno a una stella.
Pianeta – in astrologia, corpo celeste che orbita attorno alla Terra.
Pianeta – paramento liturgico usato dal presbitero per presiedere la celebrazione eucaristica.

Pagine correlate 
 Pianeti (disambigua)